Panam steht für: 
 Bainang, auch Panam Dzong, Kreis der Stadt Xigazê im Autonomen Gebiet Tibet, Volksrepublik China
 Pan-American Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 häufige Falschschreibung von Pan Am, siehe Pan American World Airways

Siehe auch:
 Pan Am (Begriffsklärung)